Кожемя́ко — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:

 Кожемяко, Виктор Стефанович (род. 1935) — советский и российский журналист, обозреватель газеты «Правда».
 Кожемяко, Иван Иванович (род. 1922) — лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.
 Кожемяко, Михаил Николаевич (1930—2000) — заслуженный работник лесной промышленности РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Кожемяко, Олег Николаевич (род. 1962) — российский государственный деятель, губернатор Приморского края.

См. также